Фильмография Бориса Карлоффа включает в себя работы в кино и театре, на телевидении и радио на протяжении 50 лет своей актёрской карьеры (с 1919 по 1969 год). Настоящее имя Уильям Генри Пратт, псевдоним Борис Карлофф был взят актёром в то время, когда он присоединился к театральной труппе. К 1919 году Карлофф нашёл постоянную работу статистом в студии Universal Studios. Первым значимым фильмом в котором снялся Карлофф стал фильм Говарда Хоукса «» (1931). Но настоящую известность актёр получил после того, как исполнил роль чудовища в фильме Джеймса Уэйла «Франкенштейн» (1931).

Фильмография

См. также 
 '''Статьи, начинающиеся со слова Фильмография

Примечания

Литература

Ссылки 
 Роли Б. Карлоффа на IMDB

Фильмографии актёров
Фильмографии Великобритании